Mannschaft (von mittelhochdeutsch manschaft „Lehnsleute, Gefolgsleute“) steht für:

 im Sport eine Gruppe mit gemeinsamem Ziel, siehe Mannschaftssport
 im Militär die Gesamtheit der Soldaten einer Einheit, siehe Formation (Militär)
 niederen Ränge der Schweizer Armee, siehe Grade der Schweizer Armee #Grade der Mannschaft

 Form des mittelalterlichen Lehnseides, siehe Hommage #Lehnswesen
 Die Mannschaft, deutscher Dokumentarfilm zur Fußball-WM (2014)
 Die Mannschaft, Spitzname für die deutsche Fußballnationalmannschaft (Männer)

Mannschaften steht für:
 Mannschaften, Dienstgradgruppe der deutschen Bundeswehr

Siehe auch: